Pfahler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pfahler (* 1946), deutscher Rechtsextremist
 Georg Pfahler (1817–1889), deutscher katholischer Priester und Abgeordneter
 Georg Karl Pfahler (1926–2002), deutscher Maler, Künstler und Kunstprofessor
 Gerhard Pfahler (1897–1976), deutscher Psychologe und Erziehungswissenschaftler
 Jakob Pfahler (1568–1637), deutscher Münzmeister
 Joseph Conrad Pfahler (1826–1887), deutscher katholischer Theologe (Lyzeumsprofessor), bayerischer Politiker
 Kembra Pfahler (* 1961), US-amerikanische Underground-Künstlerin
 Michael Pfahler (* 1965), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Pfähler
 Pfaehler